
Szacki, Szacka (Shatzky, Schatzki, Schatzky, etc.):

 Szack, Ukraina
 Rejon szacki, rejon obwodu wołyńskiego Ukrainy
 Szacki Park Narodowy (ukr.: Шацький національний природний парк), park narodowy położony w obwodzie wołyńskim na Ukrainie
 Bitwa pod Szackiem

Nazwisko 
 Jacob Shatzky (1893, Warszawa – 1956), żydowski historyk
 Erich Schatzki (1898, Klafeld bei Siegen – 1991, Palo Alto), niemiecki konstruktor samolotów pochodzenia żydowskiego
 Antoni Szacki (1902, Wilno – 1992, Costa Mesa), pułkownik Wojska Polskiego
 Wanda Jakubińska-Szacka (1903, Radom – 1987, Berlin), polska aktorka
 Helena Bohle-Szacka (1928, Białystok – 2011, Berlin), polska plastyczka
 Jerzy Szacki (1884–1939/1940),  duchowny rzymskokatolicki, proboszcz Wojska Polskiego II RP
 Jerzy Szacki (1929–2016), socjolog i historyk myśli socjologicznej
 Barbara Szacka (ur. 1930), polska socjolog
 Barbara Szacka (1898–1998) – polska Sprawiedliwa wśród Narodów Świata
 Teodor Szacki, fikcyjny bohater z kryminalnych powieści Zygmunta Miłoszewskiego

Schatzki/Schatzky 
 Richard Schatzki (1901–1992), niemiecko-amerykański radiolog
 Olivier Schatzky (ur. 1949), francuski reżyser i scenarzysta